Улица Павла Морозова — название улиц в городах России.

 Улица Павла Морозова — улица в Казани.
 Улица Павла Морозова — улица в Хабаровске.

См. также 
 Улица Павлика Морозова